Siehe Hauptartikel: U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2007

Argentinien 

Argentinien konnte sich durch den zweiten Tabellenplatz bei der U-20-Südamerika-Meisterschaft 2007 in Paraguay für die Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2007 in Kanada qualifizieren.

Brasilien 

Brasilien konnte sich durch den ersten Tabellenplatz bei der U-20-Südamerika-Meisterschaft 2007 in Paraguay für die Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2007 in Kanada qualifizieren.

Chile 

Chile konnte sich durch den vierten Tabellenplatz bei der U-20-Südamerika-Meisterschaft 2007 in Paraguay für die Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2007 in Kanada qualifizieren.

Costa Rica 

Costa Rica konnte sich durch den zweiten Gruppenplatz hinter Mexiko beim U-20-CONCACAF-Qualifikationsturnier 2007 in Panama und Mexiko, wo man sich gegen St. Kitts und Nevis und Jamaika durchsetzen konnte, für die Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2007 in Kanada qualifizieren.

Gambia 

Gambia konnte sich durch den dritten Platz beim U-20-Afrika-Cup 2007, wo man sich gegen St. Kitts und Nevis und Sambia im Spiel um Platz drei durchsetzen konnte, für die Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2007 in Kanada qualifizieren.

Japan 

Japan konnte sich durch den Finaleinzug bei den U-19-AFC-Jugendmeisterschaft in Indien, wo man im Finale gegen Nordkorea verlor, für die Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2007 in Kanada qualifizieren.

Jordanien 

Jordanien konnte sich durch den vierten Platz hinter Nordkorea, Südkorea und Japan bei der U-20-AFC-Asienmeisterschaft 2006 in Indien, für die Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2007 in Kanada qualifizieren.

Kanada 

Kanada war der Veranstalter des Turniers und somit fix für die Endrunde qualifiziert.

Mexiko 

Mexiko konnte sich durch den ersten Gruppenplatz beim U-20-CONCACAF-Qualifikationsturnier 2007 in Panama und Mexiko, wo man sich gegen St. Kitts und Nevis, Jamaika und Costa Rica durchsetzen konnte, für die Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2007 in Kanada qualifizieren.

Neuseeland 

Neuseeland konnte sich durch den ersten Tabellenplatz bei der OFC-U-20-Qualifikation im eigenen Land für die Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2007 in Kanada qualifizieren

Nigeria 

Nigeria konnte sich durch den Finaleinzug bei den U-20-Afrikameisterschaft, wo man im Finale gegen die Republik Kongo verlor, für die Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2007 in Kanada qualifizieren.

Nordkorea 

Nordkorea konnte sich durch den Sieg bei den U-19-AFC-Jugendmeisterschaft in Indien, wo man sich im Finale gegen Japan durchsetzen konnte, für die Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2007 in Kanada qualifizieren.

Österreich 

Österreich konnte sich durch den Semifinaleinzug bei der U-19-Fußballeuropameisterschaft 2006 in Polen, wo man am späteren Gewinner Spanien scheiterte, für die Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2007 in Kanada qualifizieren, wo die Mannschaft schlussendlich den 4. Platz belegte.

Panama 

Panama konnte sich durch den zweiten Gruppenplatz, hinter USA, beim U-20-CONCACAF-Qualifikationsturnier 2007 in Panama und Mexiko, wo man sich gegen Haiti und Guatemala durchsetzen konnte, für die Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2007 in Kanada qualifizieren.

Polen 

Polen konnte sich durch den dritten Gruppenplatz bei der U-19-Fußballeuropameisterschaft 2006 in Polen, wo man hinter Österreich und Tschechien zurückblieb, für die Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2007 in Kanada qualifizieren.

Portugal 

Portugal konnte sich durch den dritten Gruppenplatz bei der U-19-Fußballeuropameisterschaft 2006 in Polen, wo man hinter Spanien und Schottland zurückblieb, für die Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2007 in Kanada qualifizieren.

Republik Kongo 

Die Republik Kongo konnte sich durch den Junioren-Afrika-Cup Sieg 2007, als sie sich im Finale gegen Nigeria durchsetzen konnte, qualifizieren.

Sambia 

Sambia konnte sich durch den vierten Platz beim Junioren-Afrika-Cup 2007, als sie im Spiel um Platz drei gegen Gambia verloren, qualifizieren.

Schottland 

Schottland konnte sich durch den Finaleinzug bei der U-19-Fußballeuropameisterschaft 2006 in Polen, wo man sich im Finale Spanien geschlagen geben musste, für die Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2007 in Kanada qualifizieren.

Spanien 

Spanien konnte sich durch den Turniersieg bei der U-19-Fußball-Europameisterschaft 2006 in Polen für die Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2007 in Kanada qualifizieren.

Südkorea 

Südkorea konnte sich durch dritten Platz bei der U-19-AFC-Jugendmeisterschaft in Indien, wo man im Spiel um Platz drei Jordanien besiegen konnte, für die Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2007 in Kanada qualifizieren.

Tschechien 

Tschechien konnte sich durch den Semifinaleinzug bei der U-19-Fußball-Europameisterschaft 2006 in Polen, in dem man sich gegen Schottland geschlagen geben musste, für die Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2007 in Kanada qualifizieren.

Uruguay 

Uruguay konnte sich durch den dritten Platz bei der Südamerikanischen Jugendmeisterschaft 2007 für die Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2007 in Kanada qualifizieren.

USA 

USA konnte sich durch den ersten Gruppenplatz beim U-20-CONCACAF-Qualifikationsturnier 2007 in Panama und Mexiko, wo man sich gegen Haiti, Guatemala und Panama durchsetzen konnte, für die Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2007 in Kanada qualifizieren.

Kader 2007
Kaderliste